Ciudad Trujillo, van 1936 tot 1961 de naam van Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek
 Trujillo (Colombia), gemeente in Colombia
 Trujillo (Honduras), stad in Honduras
 Trujillo (Peru), stad in Peru
 Trujillo (provincie), provincie van Peru
 Trujillo (Spanje), stad in Spanje
 Trujillo (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Cáceres
 Trujillo (staat), deelstaat van Venezuela
 Trujillo (Venezuela), hoofdstad van de staat Trujillo (Venezuela)

Personen met de achternaam Trujillo
 Alfonso López Trujillo, voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin;
 Carolina Trujillo, Uruguayaans-Nederlands auteur van zowel Spaans- als Nederlandstalige boeken;
 Rafael Trujillo, dictator van de Dominicaanse Republiek;
 Robert Trujillo, bassist, speelde onder meer bij Ozzy Osbourne en sinds 2003 bij Metallica;
 Víctor Trujillo, Mexicaans presentator, acteur en komiek.